Jan van Nieuwenhove zoon van Nicolaas
 Jan van Nieuwenhove zoon van Michiel
 Jan van Nieuwenhove (17e eeuw)